

Kastrí, en , est un village sur l'île de Gavdos, dans le dème du même nom, dans le district régional de La Canée, de la Crète, en Grèce. Selon le recensement de 2011, la population de Kastrí compte . Kastrí est le village principal de l'île et le siège municipal.Il est implanté à une altitude de .

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 
 
 

Localité dans le dème de Gavdos